La Planète rouge () est un roman américain de Robert A. Heinlein publié en 1951.
  () est un film américain réalisé par Ib Melchior en 1960.

Voir aussi 
 Planète rouge